I nasutoceratopsini sono un clade di dinosauri ceratopsidi vissuti nel Cretacico superiore, circa 77-75.5 milioni di anni fa (Campaniano), nel sudest del Nord America. Questo clade contiene quattro generi, Nasutoceratops, Avaceratops, Yehuecauhceratops e Crittendenceratops, più altri esemplari frammentari non ancora descritti. Questi dinosauri cornuti sono caratterizzati da un grande collare osseo ornato di fronzoli ossei, tipico dei centrosauri, e lunghe corna frontali, tipiche dei triceratopsini.

Descrizione 
I nasutoceratopsini sono ceratopsidi di media taglia con una taglia compresa tra i 4.2-4.8 metri (14-15.7 piedi) di lunghezza. Tuttavia, le autapomorfie di questo clade riguardano il cranio ed includono: l’ectonaris comprende il 75% della lunghezza del cranio preorbitale, ossa nasali pneumatiche, un contatto premascella-mascella molto resistente, una flangia mediale dalla doppia sfaccettature sulla mascella formando un palato duro e le corna sopraorbitali sono rivolte anterolateralmente.

Classificazione 
Sia Nasutoceratops sia Avaceratops furono entrambi assegnati a centrosaurinae, nel 2013, in una posizione filogenetica relativamente basale. Nello stesso anno, un'analisi filogenetica eseguita da Sampson et al. rivelarono che i due generi erano sister taxon. Secondo questo studio, l'esistenza di Nasutoceratops e Avaceratops avrebbe sostenuto l'ipotesi della separazione faunistica tra il nord e il sud di Laramidia. Il loro clade era diverso dai centrosaurini settentrionali, per il mantenimento di lunghe corna sulla fronte e un breve corno nasale, e in un'evoluzione convergente con i Chasmosaurinae, avevano epiparietali molto bassi. Nel 2016, questo clade è stato nominato Nasutoceratopsini; contenente Nasutoceratops, Avaceratops, l'esemplare CMN 8804 dalla Formazione Oldman ed un altro ceratopsia non descritta trovato a Malta, Montana.

Il cladogramma di questo studio è riportato di seguito.

Note

Altri progetti 

Ceratopsia
en:Centrosaurinae